Коллинг (, , ):

Топоним 
 Коллинг — датский морской порт в Коллинг-фьорде, регион Сюдданмарк, коммуна Коллинг.
 Коллинг — датская коммуна в составе области Южная Дания.
 Коллинг — озеро в центральной части провинции Альберта (Канада).

Фамилия 
 Коллинг-Петтерссон, Анн-Софи (род. 1932) — шведская гимнастка.
  (род. 1975) — новозеландская нетболистка и баскетболистка, чемпионка мира (2003) и Игр Содружества (2006) по нетболу.
  (род. 1959) — немецкий (ФРГ) борец, участник Олимпийских игр (1988).
  (1933—2011) — британский общественный и политический деятель, председатель Ежегодной конференции Лейбористской партии (1994—1995).
  (род. 1950) — игрок в австралийский футбол, финалист Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Сент-Килда» (1971).
 Коллинг, Джордж — британский конный тренер; тренер коня Нимбус, победителя Эпсомского дерби и 2000-гинейных скачек (1949).
  (1913—1992) — бразильский католический священник, архиепископ Порту-Алегри (1981—1991).
  (1946—2003) — новозеландский регбист, участник Международного турнира по регби-7 (1973).
 Коллинг, Мэри (1804—1853) — британская поэтесса.
  (ур. Уолли, в 1-м браке — Эванс; 1919—2020) — британский игрок в боулз, чемпионка Англии в игре двумя (1965) и четырьмя шарами (1956, 1958, 1970).
 Коллинг, Роберт — австралийский легкоатлет, бронзовый медалист чемпионата Австралии в эстафете 4×100 м (1998).
  (род. 1940) — люксембургский инженер и политик, член Палаты депутатов (1979—1996).
  (1899—1981) — люксембургский врач и политик, министр сельского хозяйства и здравоохранения (1954—1959), министр труда и социальных гарантий, министр здравоохранения (1959—1964), министр сельского хозяйства и виноградарства, министр по делам семьи и социальной справедливости (1964—1967).
  (род. 1968) — датская гандболистка, чемпионка мира (1997).

См. также 
 Калинг, Минди (род. 1979) — американская комедиантка.